Ashland County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Ashland County, Ohio 
 Ashland County, Wisconsin

Se även 
 Ashland